Хуанхэ:
 Хуанхэ — река в Китае.
 Хуанхэ — китайская научно-исследовательская станция в Арктике.